Пасте́р (Pasteur) — название станций метро, названных в честь Луи Пастера:
 Пастер (станция метро, Милан)
 Пастер (станция метро, Париж)